Минулорічна чемпіонка Петра Квітова вирішила цього року не грати.

Джил Тайхманн виграла свій перший титул WTA, здолавши в фіналі Кароліну Мухову, 7–6(7–5), 3–6, 6–4.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Singles
Тур WTA 2019
2019 у чеському спорті